Oyama – miasto w Japonii w prefekturze Tochigi
 Oyama – miasto w Japonii w prefekturze Shizuoka
 Ōyama – miejscowość w Japonii w prefekturze Ōita
 Masutatsu Ōyama –  mistrz karate, Japończyk pochodzenia koreańskiego, założyciel styu kyokushin.
 Shigeru Ōyama – założyciel stylu oyama karate.
 Shungo Oyama – japoński judoka, zawodnik MMA
 Oyama Karate – pełnokontaktowy styl karate.